Екатерина Олеговна Федулова (род. 5 ноября 1979, Люберцы) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Екатерина Федулова родилась 5 ноября 1979 года в Люберцах. 

Детские и юношеские годы

Папа – талантливый художник, мама – инженер. У Екатерины еще есть старшая сестра. Обе девочки были увлекающимися натурами, посещали многочисленные кружки и секции. Когда взрослые задавали Кате вопрос о выборе будущей профессии, девочка всерьез отвечала, что будет лесником. Она очень любила природу, животных и совсем не любила уроки игры на фортепьяно. Но бабушка была строга, она заставляла внучку репетировать и оттачивать мастерство. Кроме того, девочка занималась верховой ездой.

В кино Екатерина попала случайно. Когда ей было 11 лет, старшая сестра увидела объявление о наборе детей на кастинг фильма. Катя прошла конкурс и попала на площадку, где снимался фильм «Свистун». Именно тогда девочка поняла, что хочет связать свою судьбу с кинематографом. К сожалению, родители не дожили до того момента, когда их дочь прославилась. Сначала из-за тяжелой болезни ушла из жизни мама. А всего через месяц отец погиб в аварии. Опекуном Кати стала старшая сестра.

Поступление в театральный институт растянулось на 4 года – все попытки оказались безуспешными. Но девушка не сдавалась. К очередным экзаменам она готовилась в перерыве между работой, которой было немало. Екатерина была официанткой, продавцом выпечки, офисным секретарем. Она все же стала студенткой театрального института. В 2004 году Екатерина окончила Международный славянский институт, актерский факультет. А через два года она сыграла свою звездную роль – диджея на радио Машу. Чтобы лучше вжиться в образ, актриса на самом деле устроилась на радиостанцию.

Личная жизнь

Свою любовь Екатерина встретила в юности, но этот многолетний роман не закончился свадьбой. Позже актриса познакомилась с оператором Петром Духовским. Они полюбили друг друга с первого взгляда. Петр сделал предложение уже через неделю после знакомства. Катя подумала, что это шутка и согласилась. Но каким же было ее удивление, когда Петр повез ее в ЗАГС, чтобы подать заявление. Так родилась эта семья. Петр и Екатерина стали счастливыми родителями сына Федора. Сейчас ему 8 лет. Семья любит путешествовать. Особенно запомнилась актрисе поездка в Аргентину

Признание и награды 
 Кинонаграды Mtv 2007 — Лучшая женская роль (Маша — «Питер FM»)

Творчество

Роли в театре 
 «Учиться, учиться, учиться…»
 «Верх тормашки»
 «Москва — Открытый город»

Фильмография 
 1993 — Свистун
 2000—2006 — Марш Турецкого
 2002 — Русские амазонки — Маша
 2005 — Туристы — Маша
 2005 — Казус Кукоцкого — вторая Валя
 2006 — Питер FM — Маша
 2007 — Сорок — Настя
 2007 — Искушение — Женя, девушка Саши
 2009 — Гувернантка — Нина
 2009 — Десантура. Никто, кроме нас — Наташа, подруга Юлии, невеста Суморокова
 2009 — Ласковый май — Лиля, девушка Андрея Разина
 2009 — Лапушки — Рита, следователь
 2011 — Ночь на закате лета — Конни (озвучивание)
 2011 — Возвращение домой — Саша
 2011 — Операция «Горгона» — Люба Комарова
 2011 — Опережая выстрел — Ирина Голикова
 2013 — Курьер из рая
 2014 — Раскоп
 2014 — В бегах
 2015 — Временно недоступен — Валерия Ивлева
 2016 — К тёще на блины — Марина
 2017 — Это наши дети — Ольга
 2019 — Тень за спиной — Елена Пахомова

Съемки в клипах 
 Трофим, клип на песню «Умничка»

Примечания

Ссылки 
 Интервью «Всё будет хорошо. Я узнавала»

Актрисы России